A Pif és Herkules (eredeti cím: Pif et Hercule) 1989-től 1990-ig vetített francia televíziós rajzfilmsorozat, amely a hasonló című képregények alapján készült. Az animációs játékfilmsorozat rendezője Bruno Desraisses. A forgatókönyvet José Cabrero Arnal írta. A tévéfilmsorozat zenéjét Alexandre Desplat szerezte. Műfaja filmvígjáték-sorozat. Franciaországban 1989 és 1990 között a TF1 vetítette, Magyarországon 1992 és 1994 között az MTV2 sugározta 106 résszel, néhány epizóddal viszont 2004 és 2005 között a TV2 adta új magyar szinkronnal, majd megismételte 2006 és 2007 között.

Ismertető 
A történet egy kutyáról és egy macskáról szól, akik gyakran összeverekednek, de néha össze is tartanak (hasonló játékszerepben, mint Tom és Jerry). Pif próbálkozik megszabadulni Herkulestől, de Herkules mindig követni akarja őt. Sok érdekes kalandba keverednek. Van néhány társuk is a városban, akikkel néha együtt kalandoznak. A rajzfilmsorozatban nem jelent meg mindenki, aki korábban a képregényekben szerepelt.

Szereplők 

Képregényekben
 Tonton / Cézár apó – Pif gazdája, a családfő. A korábbi képregényekben egy kopasz, bajszos bácsi, és Tonton a neve. A későbbi képregényekben hátul van egy kis fekete haja, egy hosszú felálló fekete hajszála van a feje tetején, és Cézár Apó a neve.
 Tata / Agáta néni – Cézár apó felesége, a házi munkát végzi. A korábbi képregényekben fekete a haja, és Tata a neve. A későbbi képregényekben szőke a haja, és Agáta néni a neve.
 Doudou / Dudu – Cézár apó fia, Pif játszótársa. A korábbi képregényekben elöl a homlokán egy göndör felálló hosszú fekete hajszála van, és Doudou a neve. A későbbi képregényekben szőke haja van, egy hosszú felálló szőke hajszála van a feje tetején, és Dudu a neve.
 Nesztor – Cézár apó kisbabája, szereti a tehéntejet. Csak a későbbi képregényekben szerepel, és három szál fekete haja van.
 Medor – Morcos kutya, Pif barátja.

Epizódok

Források 

 Pif és Herkules a planete-jeunesse.com-on

További információk 
 Pif és Herkules a foldiek.blog.hu-n 
 Pif és Herkules a montsegur09.unblog.fr-en 

1989-ben bemutatott televíziós sorozatok
1990-ben befejezett televíziós sorozatok
Francia rajzfilmsorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Híres macskák
Kitalált kutyák